Pogorzelica ist der Name von vier Ortschaften in Polen:
 Pogorzelica (Karnice), deutsch Fischerkaten, Dorf in der Gmina Karnice in der Woiwodschaft Westpommern
 Pogorzelica (Radowo Małe), deutsch Margarethenhof, Dorf in der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern
 Pogorzelica (Rewal), deutsch Fischerkaten, Dorf in der Gmina Rewal in der Woiwodschaft Westpommern
 Pogorzelica (Żerków), deutsch Fährdorf, Dorf in der Gmina Żerków in der Woiwodschaft Großpolen